O nome Flossie foi usado para dar nome a um ciclone tropical no Oceano Atlântico:

 Furacão Flossie (1978) - furacão de categoria 2 no Atlântico centro-norte. Afetou a Grã-Bretanha como sistema extratropical.

O nome variante Flossy também foi usado para dar nome a um ciclone tropical no Atlântico:

 Furacão Flossy - furacão de categoria 1 que atingiu a costa da Luisiana, Estados Unidos, causando 16 mortes e $24,9 milhões de dólares em prejuízos.

Flossie também foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Tempestade tropical Flossie (1983);
 Tempestade tropical Flossie (1989) - tempestade tropical que trouxe chuvas leves a moderadas para a Península da Baixa Califórnia, México.
 Furacão Flossie (1995) - furacão de categoria 1 que trouxe chuvas moderadas a fortes para a Península da Baixa Califórnia.
 Furacão Flossie (2001) - furacão de categoria 2 a oeste da costa do México. Seus remanescentes atingiram a Península da Baixa Califórnia, causando pequenos danos.
 Furacão Flossie (2007) - furacão de categoria 4 que trouxe chuvas moderadas na porção meridional do arquipélago do Havaí.

Flossie também foi usado para dar nome a nove ciclones tropicais no Pacífico noroeste:
 Tempestade tropical Flossie (1950);
 Tufão Flossie (1954) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1.
 Tufão Flossie (1958) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que atingiu o Japão, causando 15 fatalidades.
 Tempestade tropical Flossie (1961);
 Tufão Flossie (1964) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 que atingiu a China e a Península da Coreia.
 Tufão Flossie (1966) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1.
 Tempestade tropical Flossie (1969) - tempestade tropical que levou chuvas torrenciais a Taiwan, causando 75 fatalidades.
 Tufão Flossie (1972) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2.
 Tufão Flossie (1975) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 que atingiu o sul da China.

Desambiguação